Avellino (stad)
Avellino (provincie)
US Avellino, een voetbalclub